Mit dem Namen Zeche Isenberg gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Isenberg (Essen) in Essen-Baldeney 
 Die Zeche Isenberg (Hattingen) in Hattingen-Niederwenigern-Winzermark